

Skład Astany na sezon 2009

Lance Armstrong 
Assan Bazajew 
Janez Brajkovič 
Alberto Contador 
Walerij Dmitrijew 
Aleksandr Djaczenko 
Jesús Hernández 
Chris Horner 
Maksim Iglinski 
Roman Kirejev 
Andreas Klöden 
Berik Kupeszow 
Levi Leipheimer 
Steve Morabito 
Dmitrij Murawjow 
Daniel Navarro 
Benjamín Noval
Sérgio Paulinho 
Jarosław Popowycz 
Grégory Rast 
Sergey Renev 
José Luis Rubiera 
Michael Schär 
Tomas Vaitkus 
Andriej Ziejc 
Haimar Zubeldia 

Kazachskie zawodowe grupy kolarskie
2009 w kolarstwie